El Masters de Montecarlo 2014, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2014, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 108a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'abril del 2014 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista suís Stanislas Wawrinka va guanyar el tercer títol de l'any i el primer de la seva carrera de categoria Masters. En la final va derrotar el seu compatriota Roger Federer en la primera final jugada per dos suïssos en catorze anys i al que només havia guanyat en una ocasió en catorze partits, precisament a Montecarlo també. Els germans Bob i Mike Bryan el 98è títol de dobles com a parella però per Mike va representar el seu títol número 100, el primer de l'Era Open en aconseguir aquesta fita. Fou el 29è títol Masters de la parella i el quart aconseguit a Montercarlo (2007, 2011 i 2012). També fou el cinquè títol consecutiu per la parella durant aquesta temporada i la 21a victòria consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014